Norte (departamento)
 Departamento do Norte (Costa do Marfim) — extinto
 Departamento do Norte (Haiti)

Desambiguações de topônimos